Chengnan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengnan (socken i Kina, Fujian, lat 26,66, long 119,53), 
 Chengnan (socken i Kina, Fujian, lat 26,24, long 116,67), 
 Chengnan (socken i Kina, Chongqing, lat 29,67, long 105,72), 
 Chengnan (socken i Kina, Chongqing, lat 30,63, long 107,85), 
 Chengnan (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Chengnan (socken i Kina, Hunan, lat 25,41, long 112,94), 
 Chengnan (socken i Kina, Hunan, lat 27,22, long 111,44), 
 Chengnan (socken i Kina, Hunan, lat 29,47, long 113,44), 
 Chengnan (socken i Kina, Shandong), 
 Chengnan (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar